Това е списъкът с епизоди на криминалната комедия Господин X и морето с оригиналните дати на излъчване в България по Нова ТВ.

Оригинално излъчване 
Първи сезон на сериала започва да се излъчва през пролетен ТВ Сезон 2019 от 1 март и приключва на 17 май същата година. Има 12 епизода и се излъчва всеки петък от 20:00 часа по Nova, като приключва с двоен епизод.

Сезони

Първи сезон

Източници 
 nova.bg

Списъци с епизоди на комедийни сериали